Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь основан в 1991 году, а 21 сентября 1993 год — Международным олимпийским комитетом — признан официально. Республика Беларусь как независимое государство впервые выступила на чемпионате мира (элита) по боксу в 1993 году. В этом списке указаны спортсмены «боксёры» завоевавшие призовые места на чемпионатах мира различного ранга.

Итоги выступлений

Призёры по годам

1994

1997

1999

2000

2002

2003amateur

2004

2005sportpanorama

2006

2007Турнир специального назначения

2008

2009 m.interfax.by

2010

2011

2013

2014

2015

Примечания

Ссылки 
 specification 
  AIBA World 
  AIBA Youth World  
 AIBA Junior World

См. также 

Чемпионаты мира по боксу
Белоруссия на спортивных соревнованиях
Бокс в Белоруссии